Tenda dos Milagres pode ser:

 Tenda dos Milagres (livro), de Jorge Amado
 Tenda dos Milagres (minissérie), da TV Globo (1985)
 Tenda dos Milagres (filme), de Nelson Pereira dos Santos

Desambiguações de artes